

Persone 
 Arrigo Cervetto (1927-1995) – politico e rivoluzionario italiano.
 Carlo Cervetto (n. 1939) – ex calciatore italiano.
 Giacobbe Cervetto (1682-1783) – violoncellista ebreo-italiano.

Altro 
 Palazzo Spinola di Luccoli-Cervetto – palazzo nel centro storico di Genova
 Testa di Cervetto -una montagna alta 2.347 m s.l.m. delle Alpi del Monviso nelle Alpi Cozie.

Pagine correlate 
 Cervi
 Cervino (disambigua)
 Cervini